Campionatul Mondial de Snooker din 2021 (denumit și Campionatul Mondial de Snooker Betfred din 2021 din motive de sponsorizare) a fost un turneu profesionist de snooker, care a avut loc în perioada 17 aprilie - 3 mai 2021 la Teatrul Crucible din Sheffield, Anglia. A fost cel de-al 45-lea an consecutiv în care Campionatul Mondial de Snooker s-a desfășurat la Crucible. Calificările pentru turneu au avut loc între 5 și 14 aprilie 2021 la Institutul Englez de Sport, aflat tot în Sheffield.

Englezul Ronnie O'Sullivan era campionul en-titre, după ce a câștigat ediția anterioară, învingându-l în finală pe englezul Kyren Wilson cu 18–8. La această ediție, O'Sullivan a fost învins în optimile de finală de scoțianul Anthony McGill.

Englezul Mark Selby a câștigat titlul pentru a patra oară după ce l-a învins în finală pe englezul Shaun Murphy cu 18–15.

Format
Campionatul Mondial de Snooker din 2021 include un tablou principal cu 32 de jucători, care se desfășoară la Teatrul Crucible, precum și o rundă de calificare cu 128 de jucători, jucată la Institutul Englez de Sport, în perioada 5-14 aprilie 2021, terminată cu trei zile înainte de începerea tabloului principal. 

Primii 16 jucători din clasamentul mondial s-au calificat automat pe tabloul principal ca jucători cap de serie. Campionul mondial en-titre Ronnie O'Sullivan a fost plasat automat pe prima poziție, restul de cincisprezece locuri fiind alocate pe baza ultimului clasament mondial, care a fost dat publicității după 2021 Tour Championship, penultimul eveniment al sezonului. Meciurile din prima rundă s-au jucat după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri. Numărul de frame-uri necesare pentru a câștiga un meci va crește cu fiecare rundă, finala urmând a se juca după sistemul cel mai bun din 35 de frame-uri.

Premii
Premiile pentru ediția din 2021 au fost următoarele.

 Câștigător: 500.000 de lire sterline
 Finalist: 200.000 de lire sterline
 Semifinaliști: 100.000 lire sterline
 Sferturi de finală: 50.000 de lire sterline
 Optimi de finală: 30.000 de lire sterline
 Șaisprezecimi de finală: 20.000 lire sterline
 Ultimul tur al calificărilor: 15.000 lire sterline
 Al doilea tur al calificărilor: 10.000 de lire sterline
 Primul tur al calificărilor: 5.000 de lire sterline
 Cel mai mare break: 15.000 de lire sterline
 Total: 2.395.000 lire sterline
 Break-ul maxim în turneul principal: 40.000 de lire sterline
 Break-ul maxim în cadrul calificărilor: 10.000 de lire sterline

Tabloul principal

Note 

2021
2021 în sport